Hamill House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hamill House (Georgetown, Colorado), NRHP-ID 72000267
 Hamill House (Bozeman, Montana), NRHP-ID 87001814